

Вулиця Гоголя — вулиця в Бересті.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Мінську.

Вулиця Гоголя — вулиця в Єревані.

Вулиця Гоголя — вулиця в Алма-Аті.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Астані.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Костанаї.

Вулиця Гоголя — вулиця в Ризі.

Вулиця Гоголя — вулиця в Абакані.
 Вулиця Гоголя — вулиця у Владивостоці.
 Вулиця Гоголя — вулиця у Вологді.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Єкатеринбурзі.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Зеленограді.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Ішимбаї.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Казані.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Корольові.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Краснодарі.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Кургані.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Липецьку.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Медвеж'єгорську.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Нижньому Новгороді.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Новоросійську.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Новосибірську.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Орлі.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Пензі.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Петрозаводську.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Пскові.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Саранську.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Саратові.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Стерлітамаці.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Уфі.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Челябінську.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Череповці.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Ярославлі.

Вулиця Гоголя — вулиця в Білій Церкві.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Броварах.
 Вулиця Гоголя — вулиця у Вінниці.
 Вулиця Гоголя — вулиця у Дрогобичі.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Кам'янському.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Дніпрі.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Євпаторії.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Запоріжжі.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Золочеві.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Калуші.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Керчі.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Дарницькому районі Києва.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Деснянському районі Києва.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Солом'янському районі Києва.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Кропивницькому.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Коломиї.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Кременчуці.
 Вулиця Гоголя — вулиця у Львові.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Миколаєві.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Ніжині.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Одесі.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Полтаві.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Севастополі.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Сєвєродонецьку.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Смілі.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Старому Самборі.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Стрию.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Сумах.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Харкові.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Херсоні.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Хмельницькому.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Черкасах.
 Вулиця Гоголя — вулиця в Ужгороді.

Колишні назви 
 Вулиця Гоголя — колишня назва вулиці Княжої в місті Белз.
 Вулиця Гоголя — колишня назва вулиці Василя Стуса у смт Іванків.
 Вулиця Гоголя — колишня назва вулиці Волонтерської у місті Камінь-Каширський.
 Вулиця Гоголя — колишня назва вулиці Івана Котляревського у місті Кодима.
 Вулиця Гоголя — колишня назва вулиці Івана Котляревського у місті Козятин.
 Вулиця Гоголя — колишня назва вулиці Усівка у місті Обухів.
 Вулиця Гоголя — колишня назва вулиці Дністровська у місті Сокиряни.
 Вулиця Гоголя — колишня назва вулиці Олени Теліги у смт Теплик.

Урбаноніми Миколи Гоголя